Bonehead se refiere a las siguientes acepciones:

 Bonehead, un término despectivo en las tribus skinhead y punk, en referencia a los skinhead neonazis.
 Bonehead, una parodia del personaje William Bodie en la serie británica The Professionals, y socio de Foyle en las películas de Cómic Strip The Bullshitters y Detectives on the Edge of a Nervous Breakdown.
 Bonehead, una banda estadounidense de post-grunge conocidos anteriormente como Familiar 48.
 Bonehead, una serie de televisión infantil de la BBC en blanco y negro que duró dos temporadas entre 1960 y 1962.
 Paul Arthurs, exguitarrista de Oasis que es conocido por el apodo Bonehead.
 Bonehead, una persona que es fanática de la serie de televisión Bones.

Referencias